Il singolare femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tadeja Majerič che ha battuto in finale Dalila Jakupovič 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Tadeja Majerič (Campionessa)
 Nina Bratčikova (secondo turno)
 Eva Birnerová (secondo turno)
 Chanel Simmonds (quarti di finale)

 Cristina Dinu (semifinali)
 Melanie Klaffner (quarti di finale)
 Naomi Broady (semifinali)
 Dalila Jakupovič (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Governor's Cup Lagos 2013